Crystal (aus englisch  für Kristall) bezeichnet:

 Crystal Family, Familie von Softwareentwicklungsmethoden
 synthetische Droge, auch Crystal Meth, siehe Methamphetamin
 Crystal Reports, Software zur Erstellung von Berichten
 eine tschechische Biermarke, siehe Budweiser Bürgerbräu#Geschichte
 eine Programmiersprache Crystal (Programmiersprache)
 eine Rebsorte Crystal (Rebsorte)

 Crystal: Liedtitel von Stücken von
 Fleetwood Mac LP 1975
 Elton John auf der LP "Too Low for Zero" 1983
 New Order 13. August 2001

Personen die Crystal als Vorname haben:

 Crystal Allen (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin
 Crystal Bowersox (* 1985), US-amerikanische Singer-Songwriterin
 Crystal Cox (* 1979), US-amerikanische Leichtathletin
 Crystal Dunn (* 1992), US-amerikanische Fußballspielerin
 Crystal Gayle (* 1951), US-amerikanische Country-Sängerin
 Crystal Hefner (* 1986), US-amerikanisches Playmate
 Crystal Kroetch (* 1957), kanadische Dressurreiterin
 Crystal Leefmans (* 1995), surinamische Badmintonspielerin
 Crystal Lowe (* 1981), kanadische Schauspielerin
 Crystal Mackall (* 1960), US-amerikanische Immunologin
 Crystal Pite (* 1970), kanadische Balletttänzerin
 Crystal Reed (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin
 Crystal Renn (* 1986), US-amerikanisches Magermodel
 Crystal Waters (* 1964), US-amerikanische House-Sängerin
 Crystal Kay Williams (* 1986), japanische J-Pop-Sängerin

Personen mit Crystal als Nach- oder Familienname:

 Ben Crystal (* 1977), englischer Bühnen- und Filmschauspieler, Theaterproduzent und Schriftsteller
 Billy Crystal (* 1948), US-amerikanischer Komiker, Schauspieler und Regisseur
 David Crystal (* 1941), englischer Linguist
 Jennifer Crystal (* 1973), US-amerikanische Schauspielerin

Orte in den Vereinigten Staaten
 Crystal (Colorado)
 Crystal (Idaho)
 Crystal (Indiana)
 Crystal (Kentucky)
 Crystal (Maine)
 Crystal (Michigan)
 Crystal (Minnesota)
 Crystal (Nevada)
 Crystal (New Hampshire)
 Crystal (New Mexico)
 Crystal (North Dakota)
 Crystal (Oklahoma)
 Crystal (Pennsylvania)
 Crystal (Tennessee)
 Crystal (Town), Town(ship) im Washburn County, Wisconsin

im NRHP gelistete Objekte:
 Crystal Bridge, in Crystal, North Dakota, ID-Nr. 97000507
 Crystal Cave District, in Mammoth Cave, Kentucky, ID-Nr. 91000500
 Crystal Cove Historic District, in Laguna Beach, Kalifornien, ID-Nr. 79000514
 Crystal Dam, Talsperre mit Wasserkraftwerk im Montrose County, Colorado
 Crystal Falls Dam and Power Plant, in Crystal Falls, Michigan, ID-Nr. 83003678
 Crystal Grocery, in Shreveport, Louisiana, ID-Nr. 98000181
 Crystal Ice Company Building, in Pensacola, Florida, ID-Nr. 83001445
 Crystal Inn, in Crystal Falls, Michigan, ID-Nr. 83003680
 Crystal Lake and Pleasant Street Historic District, in Newton, Massachusetts, ID-Nr. 86001735
 Crystal Lake Cemetery, in Corvallis, Oregon, ID-Nr. 04000613
 Crystal Lake Falls Historic District, in Barton, Vermont, ID-Nr. 94000699
 Crystal Lake State Park, in Barton, Vermont, ID-Nr. 05000949
 Crystal Lake Stock Farm, in Ravena, Ohio, ID-Nr. 86000698
 Crystal Mill, in Crystal, Connecticut, ID-Nr. 85001493
 Crystal River Indian Mounds, in Crystal River, Florida, ID-Nr. 70000178
 Crystal River Old City Hall, in Crystal River, Florida, ID-Nr. 98000588
 Crystal River Tourist Camp, in Cave City, Arkansas, ID-Nr. 91000620
 Crystal Spring Farm, in Brunswick, Maine, ID-Nr. 04000369
 Crystal Spring Steam Pumping Station, in Roanoke, Virginia, ID-Nr. 80004220
 Crystal Springs Camp Shelter, in Norman, Arkansas, ID-Nr. 93001087
 Crystal Springs Dam, in Norman, Arkansas, ID-Nr. 93001088
 Crystal Springs Historic District, in Crystal Springs, Mississippi, ID-Nr. 97000236
 Crystal Street Historic District, in Worcester, Massachusetts, ID-Nr. 89002379
 Crystal Theatre, in Flandreau, South Dakota, ID-Nr. 00001214
 Crystal Valley Cemetery, in Manitou Springs, Connecticut, ID-Nr. 82001015

geografische Objekte in der Antarktis:

 Crystal Hill, Hügel im Norden des Grahamlands, Antarktische Halbinsel
 Crystal Slope, Eishang auf der Ross-Insel
 Crystal Sound, Bucht im Archipel der Biscoe-Inseln

Siehe auch:
 Crystal City
 Crystal Lake
 Crystal Township
 Crystal Warriors
 Crystal-Ball-Funktion
 Crystal-Klasse
 Crystalic
 Chrystal, Cristal, Kristal, Kristel, Kristl, Kristol, Krystal – ähnliche Aussprache oder Schreibung
 Crystals
 Kristall (Begriffsklärung)
 McChrystal